«Жюльетт» () — французская кинокомедия 1999 года режиссёра .

Сюжет 
Парикмахерша Жюльетт испытывает финансовые трудности, из-за чего не в силах платить по счетам, а также помогать своему брату Пьеро, обанкротившемуся владельцу аэро-клуба. В трудную минуту ей протягивает руку помощи одна из клиенток салона-парикмахерской, Жюстин. Она предлагает ей присоединиться к команде танцовщиц «Жизнь красива», где хорошие доходы. Вначале Жюльетт приходит в ужас от такого предложения, однако, присмотревшись к коллективу девушка понимает, что не всё так плачевно. И вот Жюстин представляет новую сотрудницу коллективу, где последняя знакомится с сентиментальной Мари и красавцем Бобом. Вскоре девушка идёт на первое выступление: состоятельный промышленник, Мишель д’Астье, нуждается в русскоговорящей женщине...

Актёрский состав

Ссылки 
 
 TodayStars — «Juliette»

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1999 года